Enya
Enya (álbum)
6433 Enya

Ou ainda:
Ñ - uma letra que na língua espanhola é pronunciada "enye".

Desambiguação